Hallwood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hallwood (Georgia)
 Hallwood (Pennsylvania)
 Hallwood (Virginia)
 Hallwood (West Virginia)

in England:
 Hallwood (Cheshire)